Elias I. ist der Name folgender Personen:

 Elias I. († 518), Patriarch von Jerusalem, siehe Elias von Jerusalem
 Elias I. (Antiochia) († 723), Patriarch von Antiochien 
 Elias I. (Périgord) († 975?), Graf von Périgord
 Elias I. (Maine) († 1110),  Graf von Maine